Bonsecours kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bonsecours, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,

Kanada 

 Bonsecours (kommun), Québec, Estrie, 

Robotskapade Kanadaförgreningar